Burg Schönburg steht für:

 Burg Schönburg (Schönburg), Höhenburg über der Gemeinde Schönburg, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Schönburg (Rhein), Höhenburg bei Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Schönburg (auch Neuschönburg), deutscher Name der Burg Šumburk, Burgruine zwischen Klášterec nad Ohří und Perštejn, Okres Chomutov, Ústecký kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Bergschloss Schöneberg
 Burg Schönberg
 Burg Schöneberg
 Burg Schönebürg
 Ouvrage de Schoenenbourg (deutsch Artilleriewerk Schoenenbourg, französisch auch Fort de Schoenenbourg), neuzeitliches Festungswerk der Maginot-Linie bei Schœnenbourg, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Schönburg